Sergej Leonidovič Sokolov (1911-2012) – generale e politico sovietico 
 Sergej Vadimovič Sokolov (1977) – calciatore russo naturalizzato azero
 Sergej Vladimirovič Sokolov (1962-2021) – atleta sovietico specializzato nella velocità